A Mother's Heart – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
A Mother's Heart – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Mother's Heart – film del 1914 prodotto dalla K & S Feature Film Company